Libero (Italiaans voor vrij) is een bijzondere verdedigende positie in diverse teamsporten. Zie:
 Libero (voetbal)
 Libero (volleybal)

Andere betekenissen:
 Libero (krant), Italiaanse krant